Дечан — муніципалітет в області Метохія на Балканах
 Дечан — сільський повіт у складі Ляншань-Їської автономної префектури, Сичуань